Лорејн има више значења:
 Лорејн (Тексас), град је у америчкој савезној држави Тексас
 Лорејн (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
 Лорејн (Северна Дакота), град је у америчкој савезној држави Северна Дакота
 Лорејн (Њујорк), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Њујорк
 Лорејн (Канзас), град је у америчкој савезној држави Канзас
 Лорејн (Охајо), град и лука је у америчкој савезној држави Охајо
 Округ Лорејн (Охајо),  округ у америчкој савезној држави Охајо
 Лорејн (округ Камбрија, Пенсилванија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Лорејн (округ Беркс, Пенсилванија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Пенсилванија